Краснополье — село в Воробьёвском районе Воронежской области России. Входит в состав Никольского 1-го сельского поселения.

В 2004 — 2015 годах являлось административным центром Краснопольского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. 50 лет Октября,
 ул. Комсомольская,
 ул. Кооперативная,
 ул. Красноугольная,
 ул. Ленинская,
 ул. Озерная,
 ул. Пионерская,
 ул. Пролетарская,
 ул. Советская,
 ул. Техническая.

История 
На территории нынешнего села Краснополье раньше была степь. Плодородные земли этой местности привлекали сюда крестьян. Около 1790 года здесь появились первые переселенцы из села Никольское. Название Краснополье произошла из-за большого количества тюльпанов, появлявшихся в степи по весне.

В 1872 году здесь была построена кирпичная церковь.

С приходом советской власти многие жители села ушли на фронт воевать за «красных». 20-30 годы прошли под знаком коллективизации и борьбы с кулачеством. В 1929 году здесь уже было 2 колхоза им. Ворошилова и им. Ленина. В 30-годах здесь были построены школа и сельский клуб,  создана машинно-тракторная станция (изначально располагавшаяся в пустующем здании церкви).

Во время Великой Отечественной войны из села ушло воевать 405 человек, только 208 из них вернулись.

В послевоенное время инфраструктура села еще больше развивалась: построили новую школу, медпункт, ветеринарный участок, Дом культуры, АТС.

В 2000 году село было газифицировано.

Известные жители и уроженцы 
 Азаров, Василий Никонович (род. 1932) — Герой Социалистического Труда.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Воробьёвского района
